Уайтинг () — английская фамилия. Известные носители:

 Уайтинг, Уильям Генри Чейз (1824—1865) — американский военный, офицер инженерного корпуса, генерал армии Конфедерации во время гражданской войны в США.
 Уайтинг, Сара Фрэнсис (1847—1927) — американский физик и астроном, педагог.
 Уайтинг, Ричард А. (1891—1938) — американский композитор.
 Уайтинг, Маргарет (1924—2011) — американская певица и актриса.
 Уайтинг, Барбара (1931—2004) — американская актриса.
 Уайтинг, Леонард (род. 1950) — британский актёр.
 Уайтинг, Чарли (1952—2019) — гоночный директор «Формулы-1»
 Уайтинг, Вэл (род. 1972) — американская баскетболистка.
 Уайтинг, Райан (род. 1986) — американский легкоатлет, толкатель ядра.

Составные фамилии 
 Бейкер-Уайтинг, Рид (род. 2005) — американский футболист.

Топонимы 
 Уайтинг — таун в штате Мэн.